L'Heliopolis Open féminin 2009 est l'édition 2009 de l'Heliopolis Open qui se déroule au Caire du 4 au . 
Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Tour 12 et il est doté de  de prix.

Le tournoi comprend 16 joueuses dont 8 têtes de série.

Raneem El Weleily remporte son premier titre WISPA en s'imposant face à l'expérimentée Rachael Grinham.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Heliopolis Open

Liens externes 

féminin 2009
Sport en Égypte en 2009
Sport en avril 2009
Squash en 2009